RCY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rum Cay (Bahamas)